«Эти ужасные шляпы» () — американский короткометражный комедийный фильм Дэвида Уорка Гриффита

Сюжет 
Действие фильма происходит в здании кинотеатра. Фильм рассказывает о проблемах со шляпами, которые заслоняют поле зрения посетителей кинотеатра.

В ролях

Примечания

Ссылки 
Фильмы на английском языке